LRGUK () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 825 амінокислот, а молекулярна маса — 93 618.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, сперматогенез. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки